Il cognome Mecozzi è stato portato da diversi personaggi enciclopedici

Amedeo Mecozzi generale della Regia Aeronautica e teorico dell'impiego delle forze aeree
Guglielmo Mecozzi, giocatore di calcio